Patoki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Patoki, un village du powiat de Łask
 Patoki, un village du powiat de Łowicz

dans la voïvodie de Podlachie
 Patoki, un village du powiat de Bielsk Podlaski

dans la voïvodie de Poméranie
 Patoki, un village du powiat de Kartuzy